Le Bouclier européen, ou European Shield en anglais, peut faire référence à :
 Bouclier européen de rugby à XV, une compétition européenne de clubs organisée par l' de 2002 et 2005 ;
 Bouclier européen de rugby à XIII, une compétition internationale fondée en 2006 et organisée par la .